Oetwil bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
 die Gemeinde Oetwil am See im Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 die Gemeinde Oetwil an der Limmat im Bezirk Dietikon, Kanton Zürich
 den Ort Oetwil in der Gemeinde Kirchberg SG des Wahlkreises Toggenburg, Kanton St. Gallen